Казахи в России — россияне казахского происхождения. Казахи являются коренным (автохтонным) народом в Российской Федерации, десятым по численности среди всех этносов страны. Численность казахов в Российской Федерации по переписи 2021 года составила 591 970 человек. Большая часть российских казахов проживает вдоль российско-казахстанской границы. Крупнейшие общины проживают в Астраханской (149 415), Оренбургской (120 262), Омской (78 303) и Саратовской области (76 007).

История 

После провозглашения независимости республики Казахстан, в пределах России, в основном в приграничных с Казахстаном районах, осталось большое количество этнических казахов. В основном в России живут казахи Младшего жуза (от Астраханской области до Оренбургской области) и Среднего жуза.

Численность, особенности расселения 
Казахи являются четвёртым по численности тюркским этносом России после татар, башкир и чувашей и десятым среди всех этносов страны.

Численность казахов в Российской Федерации по переписи 2010 года составила 647 тысяч человек, при этом число мужчин и женщин примерно одинаково. Это составляет 0,45 % всего населения страны. При этом 63,12 % казахов проживает в сельской местности (у русских только 23,16 %). По данным переписи 2002 года можно заключить, что казахское население России относительно молодо — средний возраст 30,2 года (для сравнения у русских — 37,6 года, у чеченцев — 22,8 лет). Большинство браков у казахов в сельской местности заключается внутри казахского этноса, в городах значительно число межнациональных браков.

По данным переписи 2002 года 72 % казахов России владеют казахским языком, в сельской местности — более 90 %, в городах — меньшинство. Почти все казахи (98,3 %) свободно владеют и русским, так как только меньшая часть российских казахов проживает в районах, где они образуют большинство населения, а также потому, что русский является языком школьного обучения даже в тех местностях, где казахи составляют абсолютное большинство населения. Школ с преподаванием казахского немного, и даже в них он преподаётся обычно факультативно.

По мнению первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов Калдарбека Найманбаева, высказанному им в 2003 году, в России проживало свыше 1 млн этнических казахов и их главной проблемой являлось недостаточное или практически полное незнание родного языка.

Миграция 
Некоторые российские казахи переезжают в Казахстан и другие страны, при этом основная часть убытия казахов приходится именно на Казахстан, куда казахи возвращаются по программе этнической репатриации как оралманы. Есть также и встречный поток миграции казахов из Казахстана в приграничные российские области. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2008 году из страны выехало более 2 тыс. этнических казахов, въехало свыше 7 000 оралманов. Существует отток казахов-специалистов из российских городов в Алма-Ату и Астану (снижается с 2006 г. по данным Госкомстата РФ).
Также наблюдается и обратное движение .

Распределение казахов по регионам России (по переписи 2010 года)

Доля казахов по районам и городам России (по переписи 2010 года) 

Доля казахов по районам на 2010 год по переписи (указаны где их доля больше 10 %):

Поволжье 

Большинство казахов южного Поволжья — потомки Букеевской орды, а также потомки родов, исторически кочевавших на Общем Сырте проживают в Заволжье.

В Астраханской области проживает 149 415 казахов — крупнейшая в России община. Они составляют 16,3 % населения области — вторая после русских по численности национальная община. В Володарском районе они составляют большинство населения (68,05 %) — самый большой район по доле казахов, много казахов в Харабалинском, Красноярском и других районах области. В Астраханском педагогическом институте в 2005 году начато обучение по специальности «Учитель казахского языка и литературы». В области действует общество казахской культуры и языка «Жолдастық» («Товарищество» в переводе с казахского), издаётся газета «Ақ арна». У села Алтынжар расположен мавзолей великого казахского кюйши, композитора Курмангазы Сагырбаева, заново отстроенный в 1996 году на средства Казахстана.

В Саратовской области казахи составляют 3,1 % населения — вторая по численности после русских национальная общность (см. Казахи в Саратовской области). Казахи начали расселяться в Саратовском Заволжье с конца XVIII века, на землях, опустевших после исхода заволжских калмыков в Джунгарию в 1771 году. Мигрировавшие на территорию современной Саратовской области казахи принадлежали к Букеевской Орде, которой в 1801 году императором Павлом I были пожалованы земли в Заволжье.
Казахи в Саратовской области расселены в основном в её заволжской части. Наиболее многочисленно казахское население в Александрово-Гайском (где казахи составляют абсолютное большинство населения 52 %), Озинском (28 %),Новоузенском (25,2 %), Перелюбском (10,2 %), Дергачёвском (20,8 %), Питерском (9,6 %, по другим данным 20,5 %), Краснокутском (13,0 %), Ершовском (9 %), Фёдоровском (10,6 %), Краснопартизанском (9,9 %), Марксовском (почти 5 тыс. чел., 7 % населения), Энгельсском (2,0 %), Ровенском (18,5 %) районах.

В Волгоградской области казахи также являются второй по численности после русских национальностью (46.223 чел).
Расселены преимущественно в Заволжье. Так, из 48 тысяч жителей Палласовского района более 50 % составляют казахи. В Старополтавском районе они составляют 18 % (ок. 5 тыс. человек), в Николаевском — более 11 % (4 тыс. человек), в Быковском — свыше 10 % (3 тыс. человек).

Из других регионов Поволжья казахи проживают также в Самарской области (15 000) и Республике Калмыкия (5 000).

Южное Приуралье 
Казахи населяют ряд степных районов Оренбургской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

Казахи населяют южную часть Оренбуржья, всего в Оренбургской области проживает 120,2 тысяч казахов, что составляет 6 % населения области, это третья по численности после русских и татар национальная общность области. В середине XVIII — начале XX веков Оренбург являлся административным центром Оренбургской губернии и через него осуществлялась власть царизма. Оренбургская область входила в состав Киргизской АССР и Оренбург был её столицей в 1920—1925 гг. Места компактного проживания (2002 год): Оренбург — 9 200 чел. (1,4 %); Орск — 10 035 (3,7 %); Адамовский район — 10 638 (34,2 %); Соль-Илецкий район — 10 487 (36,9 %);Домбаровский район — 8 729 (45,5 %); Оренбургский район — 7 773 (11,9 %); Акбулакский район — 7 735 (25,2 %); Новоорский район — 6 602 (20,0 %); Первомайский район — 6 911 (22,9 %); Беляевский район — 4 877 (24,3 %); Ясненский район — 4 247 (57,1 %); Соль-Илецк — 3 722 (14,3 %); Ясный — 3 161 (11,8 %); Новотроицк — 2 386 (1,6 %); Кваркенский район — 3 470 (14,8 %); Светлинский район — 2 989 (16,3 %) и пр.

Кроме того казахи проживают в основном в приграничных с Казахстаном Звериноголовском, Половинском, Макушинском , Частозёрском а также Куртамышском, Катайском районах Курганской области — 11,9 тысяч (четвертая по численности после русских, татар и башкир национальная общность области) и Тюменской области (19,1 тысяч).

Южная Сибирь 
В XVII веке территории современного Северного и Восточного Казахстана, а также юг Западной Сибири подверглись нападениям джунгар. Поражения от джунгарских войск приводили казахов к необходимости искать союзников, и часть казахов стала переселяться на север под защиту Русского государства. В этих условиях и произошло добровольное присоединение к России территорий Среднего и Младшего жузов. После падения джунгарского государства (1755) часть казахов откочевала на север и расселилась на территории между современными Омском и Усть-Каменогорском. Чтобы прекратить кочевья русские власти были вынуждены устроить десятивёрстную пограничную полосу с целью прекратить переселение казахов в русские пределы. Однако эта мера не стала серьёзным препятствием, а потому российские власти постепенно стали разрешать казахам переходить эту линию. Казахи поселились на территории Омского уезда, значительная их часть продвигалась в южные части Тобольской и Томской губерний, на территории Тюкалинского и Тарского уездов.

В Омской области проживает 78 тыс. казахов или 4,1 % от общей численности населения области, они составляют вторую по численности после русских национальную общность. Наиболее многочисленно казахское население в Шербакульском (19,9 % населения района), Нововаршавском (16,6 %), Павлоградском (16,6 %) и Русско-Полянском районе.

В Республике Алтай проживает 12,1 тыс. казахов, это составляет около 6 % её населения — третья после русских и алтайцев национальная община (см. Алтайские казахи). Казахи поселились в Горном Алтае во второй половине XIX — начале XX веков. В настоящее время они составляют большинство населения Кош-Агачского района, расположенного в южной части Республики Алтай и граничащего с районами Монголии и Китая, которые также населены преимущественно казахами. В 2001 году в селе Жана-Аул открыт музей истории и культуры казахов Алтая.

Образование 
В ряде регионов имеется несколько десятков школ, где казахский язык преподаётся как отдельный предмет, но при этом среднее образование на казахском языке в России отсутствует.

Выделяется казахское село Керей в Кулундинском районе Алтайского края с населением около 340 человек, существующее на данном месте с 1916 года, в котором действует уникальная для России Каракульская неполная школа, со дня образования которой в 1920-х годах все предметы преподаются только на казахском языке. Коллектив школы более четырнадцати лет работает по казахстанской программе «Атамекен», поддерживается Павлодарским областным департаментом образования.

В Астраханской области казахский язык преподаётся в 50 школах. По разработанной коллективом казахстанских учёных программе, специально с учётом языковой среды казахского населения России, издан учебник для 1-3 классов по казахскому языку для школ Российской Федерации. В Астраханском социально-педагогическом колледже ежегодно выпускаются около 20 учителей начальных классов по преподаванию казахского языка. В Астраханском государственном университете на бюджетной основе готовятся преподаватели по предмету «казахский язык и литература». Первый выпуск состоялся в ноябре 2007 года.

В Оренбургской области казахский язык изучается в 45 школах (в том числе и факультативно), в Омской области — имеется 17 школ с преподаванием казахского языка. В Алтайском крае существует единственная в Российской Федерации школа с преподаванием на казахском языке, в которой преподавание ведется по казахстанской учебной программе и казахстанским учебникам..

Также казахский язык преподаётся в школах и в других районах компактного проживания казахов.

Общее число учащихся школ с казахским языком обучения в 2009/2010 учебном году составило 51 человек, а в 2010/2011 учебном году 27 человек. Число учащихся школ, которые изучали казахский как предмет «родной язык» в 2009/2010 учебном году составило 3555 человек, а в 2010/2011 учебном году 4949 человек.

См. также 
 Русские в Казахстане
 Шала Казахи

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Казахи России» (при содействии посольства РК в РФ): новости, культура, форум (рус.,каз.,англ.)
 Форум российских казахов
 Казахи в составе России в конце XIX века: их численность, размещение, занятия и образовательный уровень
 Актуальность изучения этнической группы казахов Степного Алтая
 Казахстанская правда: Поднять статус казахского языка (об Астраханской области, август 2003)
 Мавзолей Курмангазы
 Интервью с лидером самарской казахской общины
 Боронин О. В., Быков А. Ю. Исторические предпосылки современного восприятия казахов юга Горного Алтая алтайцами…
 Казахские национально-культурные центры — одни из самых активных и деятельных в Алтайском крае
 Карта доли казахов до уровня сельского поселения ПФО

Народы Тюменской области